M60, М-60:

 M60 (галактика) — эллиптическая галактика в созвездии Девы (NGC 4649).

Автомобильные дороги 
 M-60 Michigan highway - трасса в штате Мичиган, США
 M60 motorway - кольцевая автодорога в графстве Большой Манчестер
 M60 (трасса) — федеральная трасса «Уссури» (Хабаровск — Владивосток).

Вооружение и военная техника 
 107-мм дивизионная пушка образца 1940 года (М-60) — советское артиллерийское орудие, применявшееся в Великой Отечественной войне.
 М-60 — подводная лодка типа «Малютка» Черноморского флота СССР.
 М-60 — проект стратегического бомбардировщика с ЯСУ, разрабатываемый ОКБ Мясищева 

 M60 — 7,62-мм единый пулемёт США
 М60 — основной танк ВС США и других государств.
 M60 AVLB - танковый мостоукладчик на базе танка М60 "паттон"
 M60 105mm howitzer cartridge - 105-мм химический снаряд США

 M60 — югославский гусеничный бронетранспортёр
 82-мм безоткатное орудие M60 - югославское безоткатное орудие
 M60 - 60-мм югославская винтовочная граната для винтовки M59/66 

 90-мм безоткатное орудие М60 - шведское безоткатное орудие, разработанное под наименованием pansarvärnspjäs 1110 (PV 1110) и принятое на вооружение вооружённых сил Швеции под наименованием М60.

Прочее 
 ЭВМ M-60 — советская электронная вычислительная машина.

Примечания